Змагання з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 2 серпня (попередні запливи і півфінали) і 3 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:44.

Півфінали
Півфінали розпочались 2 серпня о 18:07.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся 3 серпня о 18:17.

Примітки 

50 метрів батерфляєм (чоловіки)